

Cinema 
 Purgatorio – film del 1911 diretto da Giuseppe Berardi e Arturo Busnengo
 Purgatorio – film del 1973 diretto da Silvano Agosti

Geografia 
Purgatorio – frazione del comune italiano di Avella in Campania
Purgatorio – frazione del comune italiano di Custonaci in Sicilia

Letteratura 
 Purgatorio – cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri

Altro 
 Purgatorio – luogo di purificazione in cui, secondo la religione cattolica, transitano le anime dei morti prima di arrivare nel Paradiso

Fumetto 
Purgatorio – Super criminale DC Comics, nemico di Lanterna Verde